Sasovići este un sat din comuna Herceg Novi, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea are 458 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 447 de locuitori).

Demografie 
În satul Sasovići locuiesc 359 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 39,2 de ani (36,9 la bărbați și 41,4 la femei). În localitate sunt 154 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 2,97.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Sasovići pe Wikimapia
 Sasovići Map — Satellite Images of Sasovići (Maplandia)

Localități din comuna Herceg Novi